kanton Colmar-Nord, een kanton van het Franse departement Haut-Rhin
 kanton Colmar-Sud, een kanton van het Franse departement Haut-Rhin